Bel Air (Los Angeles).
 Bel Air (Maryland).
 Bel-Air (metrostation) in Parijs.
 Bel-air (Suriname), een militaire post aan de Pericakreek (18e eeuw)
 Bel Air (Seychellen), een district van de Seychellen.
 Bel Air (Hotel) een hotel in Den Haag.
 Bel Air (Reisorganisatie) een reisorganisatie uit Rotterdam.
 Bel-Air (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2022 
 Chevrolet Bel Air, een auto van Amerikaanse makelij.